Giovanni il Maresciallo può riferirsi a:

Giovanni il Maresciallo (1105-1165), nome italianizzato di John FitzGilbert the Marshal, nobile minore anglo-normanno
Giovanni il Maresciallo (1145-1194), figlio del precedente